SQL Server může označovat:

 systém řízení báze dat používající jazyk SQL
 Microsoft SQL Server
 Sybase SQL Server